Daemon:

 Daemon — существо (дух) божественного происхождения, невидимо окружающее людей и бывающее как хорошим, так и плохим.

В информатике
 DAEMON Tools — программа-эмулятор CD-/DVD-дисководов.
 Демон или Daemon — в системах класса UNIX — программа, работающая в фоновом режиме без прямого общения с пользователем.
 Daemontools — набор бесплатных инструментов для управления сервисами UNIX.

См. также 
 Демон (значения)
 Демоны (значения)

Примечания